Schweizerhütte steht für:

 Schweizerhütte (Oranienburg), Wohnplatz der Stadt Oranienburg, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Schweizerhütte (St. Märgen), zu St. Märgen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg